hrabstwo Kings (ang. Kings County, fr. Comté de Kings) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Kings (ang. Kings County) w Kanadzie, w prowincji Wyspa Księcia Edwarda
 hrabstwo Kings (ang. Kings County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Kings (ang. Kings County) w USA, w stanie Nowy Jork, pokrywające się z Brooklynem

Zobacz też 
 Kings – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo King